Ханука ():
 Ханука — еврейский праздник, начинающийся 25 кислева и продолжающийся восемь дней до 2 или 3 тевета.
 Ханука (IX века) — хазарский царь (бек) из рода Буланидов.
 Ханука, Асаф (род. 1974) — израильский иллюстратор и карикатурист.